Penne steht für:

 Penne (Teigware)
 eine belgische Studentenmütze, siehe Studentenmütze#Penne
 ein Volumenmaß für Kohlen, siehe Benne
 Pennal, eine weiterführende Schule (umgangssprachlich, auch Penne)

Penne ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Penne (Tarn) im Département Tarn
 Penne-d’Agenais im Département Lot-et-Garonne
 La Penne im Département Alpes-Maritimes
 La Penne-sur-Huveaune im Département Bouches-du-Rhône
 La Penne-sur-l’Ouvèze im Département Drôme

sowie einer Gemeinde in Italien
 Penne (Abruzzen) in der Provinz Pescara

Penne ist der Familienname oder Namensbestandteil folgender Personen:
 Luigi Durand de la Penne (1914–1992), italienischer Marineoffizier
 Raymond Pierre Penne (1770–1815), französischer General der Infanterie

Siehe auch:
 Benne (Begriffsklärung)
 Penn (Begriffsklärung)
 Pennes (Begriffsklärung)